Mayker Gómez (?, 16 de setembro de 1971) é um árbitro de futebol venezuelano. 

Árbitros de futebol da Venezuela